ESI kan syfta på:

 EIS – en skala avsedd för karaktärisera hur lik jorden en planet eller måne är, se Earth Similarity Index
 EIS – en metod inom masspektrometri, se Elektrosprejjonisering
 EIS – ett svenskt nationellt centrum för folkmusik och dansinstitut, se Eric Sahlström Institutet